Steady Diet of Nothing другий студійний альбом американської пост-хардкор-групи Fugazi, який був випущений 1 липня 1991 року.

Треклист 
 Exit Only – 3:11
 Reclamation – 3:21
 Nice New Outfit – 3:26
 Stacks – 3:08
 Latin Roots – 3:13
 Steady Diet – 3:42
 Long Division – 2:12
 Runaway Return – 3:58
 Polish – 3:38
 Dear Justice Letter – 3:27
 KYEO – 2:58

Джерела 
 Steady Diet of Nothing  Allmusic
 Steady Diet of Nothing  last.fm

Альбоми Fugazi
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми